Корве́ () — одна из 9 областей (шахрестанов) иранской провинции Курдистан. Административный центр — город Корве.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Серишабад (بخش سریش‌آباد)
 Чехардоли (بخش چهاردولی)
Население области на 2006 год составляло 196 972 человек.

Населённые пункты

Примечания

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Курдистана